

Finzione 
 Specter – film giapponese del 2005
 Specter – gruppo di personaggi dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco
 Specter – personaggio della serie di videogiochi SOCOM: U.S. Navy SEALs

Persone 
 Arlen Specter – politico statunitense
 Joan Specter – politico statunitense
 Michael Specter – giornalista statunitense
 Ronnie Specter – truccatrice statunitense

Pagine correlate
 Spectre